Privanza puede referirse a:
 Privanza, ejercicio de altos cargos ejecutivos en un gobierno.
 Comedia de privanza, género dramático propio del Siglo de oro español, muy practicado entre 1604 y 1635.